Aneurin Bevan (1897-1960) – politico britannico.
 Bev Bevan (n. 1944) – batterista britannico.
 Edward John Bevan (1857-1921) – chimico inglese. 
 Emily Bevan (n. 1982) – attrice inglese.
 John Bevan (1948-1986) – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 gallese.
 John Bevan (1894-1978) – militare britannico, ufficiale del British Army.
 Myer Bevan (n. 1997) – calciatore neozelandese con cittadinanza canadese.
 Tim Bevan (n. 1957) – produttore cinematografico neozelandese.